Guns N' Roses, grup de hard rock estatunidenc
 Grups Nacionals de Resistència, moviment polític històric de Catalunya
 Guarda Nacional Republicana, cos de policia de Portugal
 Guardia Nazionale Repubblicana, cos paramilitar de la República Social Italiana